Eliza keresztnév
 Eliza (program)